Le mot Champigny provient de *Campaniacum, formé avec le suffixe d'origine gauloise -acum. Il a donné son nom à :

Communes ou anciennes communes françaises 
 Champigny-sur-Marne, dont l'ancien nom fut Champigny jusqu'en 1897, dans le Val-de-Marne ; gentilé : Campinois
 Champigny, ancienne commune de l'Eure, aujourd'hui intégrée à Champigny-la-Futelaye
 Champigny, dans la Marne
 Champigny, ancienne commune de Seine-et-Marne, aujourd'hui intégrée à Crisenoy
 Champigny, dans l'Yonne
 Champigny, ancienne commune de l'Essonne, aujourd'hui intégrée à Morigny-Champigny

 Champigny-en-Beauce, en Loir-et-Cher
 Champigny-la-Futelaye, dans l'Eure
 Champigny-le-Sec, dans la Vienne
 Champigny-lès-Langres, dans la Haute-Marne
 Champigny-sous-Varennes, dans la Haute-Marne
 Champigny-sur-Aube, dans l'Aube
 Champigny-sur-Veude, en Indre-et-Loire

 Morigny-Champigny, dans l'Essonne
 Souzay-Champigny, en Maine-et-Loire

Hommes célèbres 
 Jean-Simon de Champigny, prélat français,  évêque de Paris
 Louis Champigny-Aubin (1756-1847), député d'Indre-et-Loire à la Convention nationale
 René-Jean Champigny-Clément (1754-1819), autre député d'Indre-et-Loire à la Convention nationale
 Jean Bochart de Champigny (après 1645-1720), intendant de la Nouvelle-France de 1687 à 1702

Divers 
Le saumur-champigny est un vignoble du Val-de-Loire qui produit des vins rouges.

Voir aussi 
 Sampigny

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France
Homonymie de patronyme